Турнир в группе С в рамках 39-го чемпионата мира и одновременно 50-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии, в городе Меркуря-Чук.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ по результатам личных встреч

Итоги

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт. — 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1972
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1972

2